Victoria-Jungfrau steht für:
 Victoria-Jungfrau Collection, Schweizer Luxushotelgruppe
 Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa, Hotel in Interlaken